Asquith kan syfta på

 Asquith (bil 1901) ‒ ett bilmärke

Personer 
 Anthony Asquith (1902–1968), brittisk regissör och manusförfattare
 Arthur Asquith (1883–1939), brittisk general
 Cyril Asquith (1890–1954), brittisk jurist 
 Dominic Asquith (född 1957), brittisk diplomat 
 
 Julian Asquith, 2:e earl av Oxford och Asquith (1916–2011), brittisk ämbetsman

Geografi

Australien 

 Asquith, New South Wales, del av en befolkad plats, Hornsby Shire,

Kanada 

 Asquith, Saskatchewan, ort, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar